Данный список ранжирует крупнейшие небоскрёбы Гонконга (Сянгана) по высоте. Этот специальный административный район Китайской Народной Республики является одним из крупнейших деловых центров Восточной Азии и всего мира, в котором построено почти 8 тыс. высотных зданий, в том числе более 1,3 тыс. небоскрёбов (из которых около 250 имеют высоту 150 и более метров). Высочайшим зданием Гонконга является 108-этажный Международный коммерческий центр (484 метра), построенный в 2010 году. За ним следуют 88-этажная вторая башня Международного финансового центра (415 метров) и 78-этажный небоскрёб Сентрал-плаза (374 метра), в котором расположена самая высокая церковь в мире.

Высотные здания распределены практически по всей территории Гонконга, однако основными местами их концентрации являются округ Яучиммон в западном Коулуне и округа Сентрал-энд-Вестерн, Ваньчай и Истерн на северном побережье острова Гонконг. Кроме того, крупные высотные кластеры расположены в недавно построенных жилых массивах на Новых Территориях, главным образом в округах Чхюньвань, Сайкун и Кхуайчхин. В рейтинге городов мира с высотной застройкой Гонконг занимает первое место, c большим отрывом опережая Нью-Йорк, Сингапур, Чикаго и Дубай. Согласно различным исследованиям, скайлайн Гонконга считается одним из самых больших, красивых и эффектных в мире. Каждую ночь на фасадах и крышах десятков небоскрёбов Гонконга и Коулуна проводится световое, музыкальное и пиротехническое шоу , признанное Книгой рекордов Гиннесса самым крупным регулярным свето-звуковым представлением в мире.

По состоянию на 2014 год гонконгские небоскрёбы являлись самой дорогой коммерческой недвижимостью мира (в среднем — 63 300 долларов за м² офисных площадей), опережая высотки Токио, Нью-Йорка, Лондона, Сан-Франциско и Сингапура.

История 
Ограниченная территория, пригодная для застройки, и высокая плотность быстрорастущего населения предопределили превращение Гонконга в самый густозастроенный высотными зданиями город в мире. История здешнего небоскрёбостроения началась в 1935 году с постройки 13-этажного офиса банка HSBC, который достигал 70 метров и стал первым высотным зданием в городе. В начале 1980-х годов историческая постройка была разобрана для того, чтобы освободить место под строительство нового здания банка HSBC, разработанного Норманом Фостером. C начала 1970-х годов Гонконг переживал настоящий бум высотного строительства. Особенно быстро город развивался с 1980 по 1993 год, когда здесь было построено 22 из 112 высочайших зданий, включая Хоупвелл-сентр (1980), Суньхункхай-сентр (1981), башню Банка Китая (1990), Айленд Шангри-Ла (1991) и Сентрал-плаза (1992).

С конца 1990-х годов в Гонконге началась вторая волна высотного бума. За восемь лет, с 2000 по 2008 год, в городе было построено 38 зданий выше 200 метров, включая несколько сверхвысоких небоскрёбов: второй Международный финансовый центр (2003), Лэнхэм-плейс (2004), Нина-тауэр (2007), Мастерпис (2007) и One Island East (2008). В отличие от предыдущих периодов, многие из высотных зданий, построенных в Гонконге в начале XXI века, имели жилое предназначение и были возведены на полуострове Коулун, в частности Сорренто (2003), Харборсайд (2003) и башни Куллинан (2008). Это произошло из-за относительного насыщения рынка офисной недвижимости, большого спроса на апартаменты высокого класса, а также потому, что после закрытия международного аэропорта Кайтак в 1998 году ограничения на высотность зданий в этом районе были значительно снижены.

Высочайшие построенные здания 
Этот список включает небоскрёбы Гонконга высотой 200 и более метров. Измерение высоты проводится по верхнему архитектурному элементу здания, то есть исключая антенны и молниеотводы. Базовым источником является список Совета по высотным зданиям и городской среде, в котором указаны как уже построенные здания, так и здания, находящиеся в стадии строительства. В качестве дополнительных источников использованы списки профильных сайтов Emporis и SkyscraperPage.

Хронология высочайших зданий 
Список небоскрёбов, когда-либо бывших высочайшими в Гонконге.

Высочайшие непостроенные здания

В процессе строительства 
Этот список включает наиболее высокие здания Гонконга, находящиеся в процессе строительства.

Одобренные к строительству 
Этот список включает здания высотой более 200 метров, одобренные к строительству в Гонконге.

Предложенные к строительству 
Этот список включает небоскрёбы высотой более 200 метров, предложенные к строительству в Гонконге.

Высочайшие снесённые здания 
Этот список включает высочайшие здания Гонконга, по каким-либо причинам снесённые.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Диаграмма небоскрёбов Гонконга на SkyscraperPage
 10 самых высоких небоскребов Гонконга
 Gratte-Ciel de Hong Kong

Гонконг
Гонконг
Списки:Гонконг
Гонконг